1018 км — остановочная платформа (остановочный пункт) Северо-Кавказской железной дороги, на территории Каменского района Ростовской области.

Характеристика 
С платформы осуществляется выход к улице Ленина хутора Берёзовый. На ней делают остановки пригородные электропоезда.

Примечания

Ссылки 
 Расписание электричек по остановочному пункту 1018 км
 Железнодорожная станция Остановочный пункт 1018 км

Остановочные пункты Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги